Bünyadlı – centro abitato del distretto di Beyləqan, in Azerbaigian
 Bünyadlı – centro abitato del distretto di Xocavənd, in Azerbaigian